Kościół partykularny
 Parafia
 Kościół (budynek)
 Kościoły lokalne (ruch religijny)